
Termin -{PBP}- ima više značenja.

 -{PBP}- (-{CXCL7}-) je ljudski gen koji kodira istoimeni hemokin. 
 -{PBP}-, ili penicilin vezujući proteini (), su proteini prisutni u pojedinim bakterijama.